

Ключевське сільське поселення — сільське поселення, Борзинський район, Забайкальський край
 Ключевське сільське поселення — сільське поселення, Заіграєвський район, Бурятія